Линда Флор има више значења:

 Линда Флор (Зимол), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Линда Флор (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику